Boydtown ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Boydtown (Kentucky)
 Boydtown (Pennsylvania)
 Boydtown (Wisconsin), im Crawford County

in Australien:
 Boydtown (New South Wales)